Donji Laduč je naselje u Općini Brdovcu, Zagrebačka županija. Površina naselja iznosi 2,28 km2. Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 745 stanovnika.

Stanovništvo 

Naselja u Zagrebačkoj županiji